Batch signifie « lots » en anglais et peut faire référence à :
 un traitement par lots, en informatique, un enchainement automatique de commandes ;
 un fichier batch, permettant une prise en charge élémentaire du traitement par lots dans les systèmes Windows ;
 un traitement par lots, ou « procédé batch », dans l’industrie, qui permet la production par une série de tâches.

Patronyme
 
 Charlie Batch, un joueur américain de football américain.

Toponyme
 
 Batch, village de Macédoine ;
 Black Batch, le sommet de Black Down, une colline en Angleterre.